Horse of the Year bezeichnet:

 Horse of the Year Show, ein internationales Reitturnier in Birmingham 
 diverse Auszeichnungen für Rennpferde in verschiedenen Ländern, die auf der Seite Pferd des Jahres aufgelistet sind